Ellerton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Ellerton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)